Снежневский — фамилия; имеет женскую форму Снежневская.
 Снежневский, Андрей Владимирович (1904—1987) — советский психиатр, основатель одной из нескольких школ психиатрии в СССР.
 Снежневский, Виктор Иванович (1861—1907) — один из крупных исследователей-краеведов рубежа XIX—XX веков, историк-архивист.